Topònims (rius). Hi ha molts rius anomenats "Avon" (Afon és "riu" en gal·lès, sovint anglesitzat en Avon), com ara:
 Riu Avon (Devon) a Anglaterra, Gran Bretanya
 Riu Avon (Hampshire) a Anglaterra, Gran Bretanya
 Riu Avon (Warwickshire) a Anglaterra, Gran Bretanya
 Topònims (altres):
 
 Avon (Austràlia Meridional)
 
 Avon (Nova Brunsvic)
 Avon (Ontàrio)
 
 Avon (Alabama)
 Avon (Carolina del Nord)
 Avon (Colorado)
 Avon (Connecticut)
 Avon (Dakota del Sud)
 Avon (Illinois)
 Avon (Indiana)
 Avon (Maine)
 Avon (Massachusetts)
 Avon (Minesota)
 Avon (Montana)
 Avon (Nova York)
 Avon (Ohio)
 Avon (Pennsilvània)
 Avon (Utah)
 Avon (Wisconsin)
 
 Avon (Deux-Sèvres), municipi del departament de Deux-Sèvres
 Avon (Sena i Marne), municipi del departament de Sena i Marne
 
 Comtat d'Avon, antic comtat d'Anglaterra
 Empreses i productes 
 Avon Products, empresa de cosmètics.
 Rolls-Royce Avon, motor d'avió.